Проф. д-р Бела Шипош () е унгарски икономист, доктор по икономика (1988).

Биография 
Бела Шипош е роден на 7 април 1945 г.
Той е първият в света, който доказа, че цикълът на Николай Кондратиев, т.е. дълги цикли от 50 – 60 години, може да бъде оправдан и във времевите редове на социалистическите страни.

Неговата жена Каталин Редей (1970-), деца Бела (1971) адвокат, Балас (1972-)съдия.

Публикации 
Брой публикации: 211.

 Borli Károly–Sipos Béla: Iparvállalati prognóziskészítés matematikai, statisztikai módszerkel („Прогнозиране на индустриални компании с помощта на математически и статистически методи“) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1977
 Iparvállalati prognosztika; Prodinform, (Időszerű gazdaságirányítási kérdések) („Прогнозиране на индустриални предприятия“) Bp., 1981
 Termelési függvények-vállalati prognózisok (Производствени функции-фирмени прогнози) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1982
 Vállalati árelőrejelzések ( Прогнози за цените на компанията ) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1985
 Empirical Research and Forecasting Based on Hungarian and World Economic Data Series; Chapter 10. 119 – 126. In: The Long-Wave Debate. Selected Papers; Weimar, GDR. Springer-Verlag, 1985
 Heller Farkas. A múlt magyar tudósai. (Унгарски учени от миналото) Akadémiai Kiadó. Bp., 1990
 Béla Sipos – Tibor Kiss. „Extrapolation Economic Indicators with REGAL, Expert System for Multiple Regression Analysis“. In: Euro, Working Group On Financial Modelling (szerk.) The Newsletter of the EURO Working Group on Financial Modelling Newsflow. Bergamo, Olaszország: University of Bergamo, 7 – 8., 2 o. 1995
 Béla Sipos: „Empirical research of long-term cycles“. STATISZTIKAI SZEMLE [Statistical Survey] 75: 1. ksz. 119 – 128. o, Bp., 1997
 Sipos Béla – Kiss, Tibor. REGAL: Expert system for multiple linear regression analysis. STATISZTIKAI SZEMLE 76: klsz 35 – 49. o. Bp., 1998
 Kiss Tibor – Sipos Béla. „ExpS for Windows, a software application“. STATISZTIKAI SZEMLE 78: Klnsz pp. 146 – 164., 2000
 Sipos Béla-Kiss Tibor. „ExpS for Windows, a software application“. In: Rekettye, Gábor (szerk.) The Significance of the Last Decade: Papers to commemorate the thirtieth anniversary of the Pécs Faculty of Business & Economics. Pécs, Magyarország, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 2000
 The Long term Cycles of Economic Life in Hungary and int he World Economy: in.: Part I. Innovation in Hungary. Innovation, Entrepreneurship, Regions and Economic Development: International Experiences and Hungarian Challenges. Ed.: Varga Attila and László Szerb; PTE, 2002
 Béla Sipos „Analysis of long-term tendencies in the world economy and Hungary“. STATISZTIKAI SZEMLE [Statistical Survey] 80: Klnsz 86 – 102. o. 2002
 Sipos Béla-Kehl Dániel. „Secular Trends and Long Cycles in the US Economy“. DEVELOPMENT AND FINANCE 5: 4 3 – 12. o. 2007
 Sipos Béla – Kehl Dániel. „Potential Impacts of Changes in per Capita GDP“. DEVELOPMENT AND FINANCE 7: 4 pp. 43 – 52. 2009.

Източници 

Унгарски икономисти
Секеи